Der Kanton Avallon ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Avallon, im Département Yonne und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Avallon, Vertreter im Generalrat des Départements war von 2004 bis 2008 Jean Mariani (PS). Ihm folgte Isabelle Huberdeau (DVG), 2011 und 2012 unterbrochen von Jean-Yves Caullet (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 27 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Avallon die 16 Gemeinden Annay-la-Côte, Annéot, Avallon, Domecy-sur-le-Vault, Étaule, Girolles, Island, Lucy-le-Bois, Magny, Menades, Pontaubert, Sauvigny-le-Bois, Sermizelles, Tharot, Thory und Vault-de-Lugny. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 196,99 km2.

Bevölkerungsentwicklung 

Avallon